Sommaruga ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Sommaruga (* 1959), Schweizer Politiker (SP)
 Carolina Maraini Sommaruga (1869–1959), Schweizer Mäzenin
 Cornelio Sommaruga (* 1932), Schweizer Diplomat, IKRK-Präsident
 Erwin von Sommaruga (1844–1897), österreichischer Chemiker
 Franz Philipp von Sommaruga (1815–1884), österreichischer Jurist und Politiker
 Franz Seraph von Sommaruga (1780–1860), österreichischer Rechtswissenschaftler und Politiker
 Giuseppe Sommaruga (1867–1917), italienischer Architekt 
 Guido von Sommaruga (1842–1895), österreichischer Jurist, Mitgründer des Österreichischen Alpenvereins
 Simonetta Sommaruga (* 1960), Schweizer Politikerin (SP)

Sommaruga steht auch für:
 Villa Sommaruga, Gutenstein, siehe